Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute à Inglewood du 4 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Tracy Austin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1980
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en février 1980
Sport en Californie en 1980